Il colore dei soldi – film del 1986 diretto da Martin Scorsese
 Il colore dei soldi – programma televisivo italiano del 2009
 Il colore dei soldi – romanzo del 1984 scritto da Walter Tevis